Религиозная поэзия — поэзия (литургическая поэзия) какой-либо религии. В хронологическом порядке:

 
  (буддистская)
 Иудейская поэзия (I—XVIII века)
 
 Духовные стихи русских.
 Религиозная поэзия альваров (VI—X века, вишнуизм)
  (с VII века)
 Древнеанглийская религиозная поэзия (VII—X века)
  (с XIX века)

См. также 
 Песнопения
 Cantiones sacrae (духовные песни Возрождения и раннего барокко)